

Брянск и окрестности

Обход Брянска (Козёлкино — Снежетьская — 387 км) 
Построена в 1980-х гг.; была электрифицирована, но никогда не эксплуатировалась. Северный участок (Козёлкино — Снежетьская) разобран в начале XXI в.; южный (Снежетьская — 387 км) частично сохранился, но не эксплуатируется: при пересечении с трассой  Брянск — Орёл видны заросшие молодыми березками пути. Электрооборудование и системы связи демонтированы (частично расхищены) в 1-й половине 1990-х гг.

Брянск 
В областном центре функционировало сразу несколько узкоколеек:
 Заводская. Колея 1000 мм. Брянский фосфоритный завод. Находится в районе пгт Большое Полпино.
 Заводская. Брянский силикатный завод. Короткая электрифицированная узкоколейка колеи 550 мм. Сущестововала в 1977 г., заканчивалась у горы намытого песка в пойме.
 БГТУ. В конце 1950-х — начале 1960-х гг. во дворе БГТУ существовала учебная узкоколейка длиной 0,5 км. Путь был в виде кольца с веткой в депо. Из-за строительства корпуса дорога была разобрана, сохранился тепловоз возле кафедры «Локомотивостроение».

Линия Орёл — Брянск — Смоленск (— Витебск — Рига) с ответвлениями

Узкоколейная железная дорога Верхополье — Белые Берега — Пальцо — Пеньково 

Длина 110 км, торфовозная. Построена во 2-й четверти XX века. Участок Пальцо — Пеньково разобран до 1980 г., остальная часть разобрана позже.

В Белых Берегах была довольно крупная грузовая и сортировочная станция (8 путей). На 52 участке находится пассажирская железная будка и ветка до посёлка длиной в 1 км, которая заканчивается у магазина и кирпичного цеха.

Через 5 км — будка: 66 участок. От неё также шла ветка (длиной 0,5 км) на поселок 66 участок. Через 1 км — станция Пальцо. От четырехпутной станции идёт километровая ветка до посёлка потом пассажирская платформа. Далее дорога разветвлялась на 3•4 пути и заходила на территорию экспериментального завода.
От Белых Берегов до Тёплого ходило несколько поездов. Сквозного сообщения не было.

Сохранилось здание на разъезде Орловский, управление УЖД в Белых Берегах.

на сайте С. Болашенко

Ржаница — Филиппенково 
Лесовозная. Длина 26 км.
Возможно, что часть этой ветки была перешита на широкую колею, которая сейчас используется воинской частью.

Ветка Жуковка — Клетня 

Построена в 1881 году. Пригородное сообщение до 1 ноября 2010 года действовало до станции Клетня; отменено в связи с убыточностью. Грузовое движение более интенсивное (ведётся вывоз леса).

С конца XIX до середины XX века от данной линии имелись множественные ответвления, в том числе узкоколейные: преимущественно от станции Клетня, а также от станции Белоглавая. Все они использовались в лесовозных целях. До недавнего времени действовал небольшой участок (примерно до 7 километра) так называемой Мамаёвской ветки, ведущей от станции Клетня в юго-западном направлении, но по состоянию на 2013 год Мамаёвская ветка полностью разобрана, на бывшем переезде в посёлке Клетня сохранились заасфальтированные рельсы.

Сещинская узкоколейка 
Посёлок Сеща известен тем, что здесь расположен военный аэродром, созданный во время Великой Отечественной войны немцами в 1942 году. По слухам, существовала подземная узкоколейка, связывавшая аэродром со станцией Сещинская. После освобождения аэродром использовался советской армией и к нему была проложена ветка широкой колеи от Сещинской.

Линия Вязьма — Брянск

Дятьково — Стайная — Бытошь и Стайная — Старь 

Пассажирское сообщение закрыто в 1990 году. Ветки обслуживают стекольные заводы в поселках Ивот, Старь, Бытошь. Ранее обслуживали торфоразработки, поэтому вокруг веток много трасс разобранных УЖД.
На ветках всего одна платформа (Будочка) и целых 7 станций (Дятьково-2, Стайная, Старь, Ивот, Дробник, Бытошь, Торфяное). Названия «Дятьково-2» и «Торфяное» — условные. На карте Брянской области показаны, но не подписаны. Достоверно известно, что существуют станции Ивот (вокзал отдан под жилой дом), Бытошь, Старь, Дятьково-2 (станционное здание превратилось в автовокзал).

Брянск — Дудорово

Линия Москва — Брянск — Навля — Киев, Одесса с ответвлениями

Козёлкино 
Узкоколейка связывала станцию Козелкино с фосфоритными полями, поселком Чернец.
Длина 16 км. Разобрана.

Алтухово — Салтановское лесничество 
Лесовозная. Длина основной части 12 км. Вела от станции Алтухово в северо-западном направлении, пересекая реку Навля.

Ветка Суземка — Новенькое — Белая Берёзка и Новенькое — Трубчевск 

До июля 2004 года поезд Суземка — Трубчевск — Суземка ходил ежедневно, вечером этот же состав шёл в Белую Берёзку. Поездами этими почти никто не пользовался, и их «временно» отменили. Восстановления движения так и не произошло.

Станции Трубчевск и Белая Берёзка действуют как грузовые. Станции Непорень уже не существует, платформы Городня и Скрипкино разобраны.

Узкоколейка в Белой Берёзке 
Лесовозная. В 1913 году в нынешнем посёлке Белая Берёзка началось строительство лесопильного завода (нынешний Селецкий ДОК). Одновременно с ним строилась конно-рельсовая УЖД колеи 1067 мм

Линия Навля — Льгов (— Харьков)

Комаричи — Лопандино

Линия Брянск — Унеча — Гомель (— Брест) с ответвлениями

Свень 
Торфовозная узкоколейка. 7 км.
Депо находилось в посёлке Свень. УЖД разобрана в 1980-х годах. По трассе проложен газопровод.

Почеп — Рамасуха

Унеча — Шулаковка (недостроенная линия Унеча — Мглин — Рославль)

Клинцы — Оболёшевский торфомассив

Клинцы — Клинцовский силикатный завод (посёлок Чемерна)

Ветка Новозыбков — Новгород-Северский 
Пассажирский поезд № 617/618 в былые времена соединял Москву и Новгород-Северский. В 1994 году участок от Новгорода-Северского до станции Семёновка, ранее относившийся к Московской железной дороге, был передан Юго-Западной. В 1995 году линия Новозыбков — Новгород-Северский перестала быть тупиковой. Восстановлен мост через реку Десна и недостающий 14-километровый участок пути от линии Воронежская — Пироговка, существовавший ещё до Первой Мировой войны как часть линии (предполагавшейся Пруссия — Буда-Кошелёво —) Новозыбков — Шостка — Глухов — Ворожба. В 1997 году поезд Москва — Новгород-Северский сократили до станции Климов.

Некоторое время наблюдалось эпизодическое грузовое движение между Климовом и Новгородом-Северским, затем участок Климов — Семёновка был законсервирован, а вскоре и вовсе разобран. Были закрыты и разобраны три платформы: Новоропск, 43 км и Карповичи.

На участке Новозыбков — Климов до 2007 года было пригородное сообщение, ныне там ходит только поезд дальнего следования Климов — Москва. Платформы Карховка, 9 км и Покровка после сокращения маршрута последнего на участке пригородного поезда № 6301/6903/6904/6306 Брянск — Климов — Брянск до Новозыбкова не используются.

Злынка — Злынка-Посад (город Злынка)

Неиспользуемые платформы на участках с пассажирским движением 
 Перевоз и 221 км на перегоне Новозыбков — Злынка линии Брянск — Унеча — Гомель с 2014 года. С 1 июня 2014 года были отменены более половины остановок (на значительной части разъездов и почти на всех платформах) четырём из восьми пригородных поездов на линии. В частности у поезда 6905/6906 Унеча — Злынка — Унеча оставлено всего по 3 промежуточных остановки из 13 в каждом направлении (Клинцы и Новозыбков в обоих направлениях, Робчик только туда и Манюки только обратно; позже, в июле и октябре были возвращены остановки на разъездах Робчик и Песчаники, но только в обратном направлении). Также 1 января того же года был сокращён до Новозыбкова поезд № 6907/6908 Унеча — Злынка — Унеча, а 1 июня отменён поезд 6494/6493 Гомель — Новозыбков — Гомель. Таким образом, с июня 2014 года на платформах Перевоз и 221 км не останавливается ни один поезд. С 1 января 2015 года также сокращён до Новозыбкова и последний на участке пригородный поезд № 6905/6906 Унеча — Злынка — Унеча; с 6 февраля того же года поезд до станции Злынка восстановлен, с 1 января 2016 года отменён окончательно.

Линии Орша — Унеча и Унеча — Ворожба (— Харьков) с ответвлениями 

Когда-то эта линия сделала станцию Унеча узловой. Действовало пассажирское сообщение, ходили пригородные поезда.

С распадом СССР линия разделена границами на три участка: белорусский, российский и украинский. Курсировавший ранее поезд Орша — Донецк отменён в 1996 году.

До недавнего времени более активно использовалась северная (российско-белорусская) часть этой линии, по которой ходили пассажирский поезд Гродно — Унеча (отменён в 2013 году) и пригородные Унеча — Сураж (отменён в 2005 году) и Кричев — Унеча (сокращён до Суража в 2014 году). Таким образом, на участке Сураж — Унеча пассажирского движения нет с июня 2014 года. Интересно, что, даже когда поезд Кричев — Унеча ещё не был единственным на этой линии, вокзал на станции Сураж закрывался до утра сразу после его отправления обратно на Кричев. Эту часть линии предполагается задействовать для вывоза продукции цементного завода, строящегося на месторождении в районе платформы Ржачи.

По южной части линии до середины 2000-х годов ходило 2 пары пригородных поездов Унеча — Чигинок, согласованных с поездами Чигинок — Хутор-Михайловский; ещё ранее ходили прямые поезда Унеча — Хутор-Михайловский и Унеча — . С 1 октября 2004 года 15-километровый трансграничный участок Селецкая —  —  закрыт для движения поездов и к апрелю 2008 года полностью разобран; линия, таким образом, стала тупиковой. Пригородный поезд из Унечи периодически ходил то до платформы Селецкой, то до станции Погар, то одной парой, то двумя, дважды отменялся на зиму и в итоге с 1 января 2013 года окончательно отменён в связи с низким пассажиропотоком. В настоящее время по линии осуществляется слабое грузовое движение до станции Жеча и эпизодическое — до станций Стародуб и Погар.

Сураж — Мирный — Кожаны, Великоудёбное 

Торфовозная узкоколейка длиной 80 км. Принадлежало Кожановскому (до 1990-х годов Красногорскому) торфопредприятию.
Действовало и пассажирское сообщение. Маршрут был следующий:
Сураж — Фёдоровка — Гордеевка — Перетин — Мирный — Кожаны;
в Мирном узкоколейка разветвлялась, один путь шел на Кожаны, другой — в направлении села Великоудебное.
В Мирном сохранились станционные здания. В районе поселка в асфальт закатаны два рельса. В этом месте УЖД пересекала автодорогу.

на сайте С. Болашенко

Ипуть (Разъезд 231 км) — (Закот)

Ветка Жеча — Стародуб 
Ветка соединяла древний город Стародуб с линией Орша — Харьков. До 2002 года ходил поезд Унеча — Стародуб, но из-за низкой популярности и нерентабельности был закрыт.

Три платформы — 18, 21 и 24 километры — были закрыты и разобраны. На ветке действует эпизодическое грузовое движение.

Погар — посёлок Погар

Судость — Вадьковка 
Торфовозная. Длина 18 км.
Закрыта до 1985 г. Информации о колее нет.

Примечания

Ссылки 
 Узкоколейки Брянской области на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко
 

Железнодорожный транспорт Брянской области